Whytesolfågel (Cinnyris whytei) är en fågel i familjen solfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Whytesolfågel delas in i två underarter med följande utbredning:
 Cinnyris whytei whytei – Zambia och Malawi
 Cinnyris whytei skye – bergsområdena Rubeho och Udzungwa i Tanzania

Tidigare behandlades den som underart till angolasolfågel (Cinnyris ludovicensis) och görs så i stor utsträckning fortfarande

Status 
Internationella naturvårdsunione IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Alexander Whyte (1834-1905), naturforskare anställd av brittiska staten i Nyasaland 1891-1897.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Solfåglar
Fåglar i etiopiska regionen